Коровка-Вольський — українське прізвище.

Рід 
 Коровки–Вольські — козацько-старшинський рід.

Персоналії 
 Коровка-Вольський, Григорій (?—після 1705) — козацький полковник. Керівник оборони Чигирина 1678.
 Коровка-Вольський, Федір Григорович (1660-ті—1712) — київський полковник, наказний гетьман.

Українські прізвища